Multfiskar (Mugilidae) är en familj av fiskar. Multfiskar ingår i ordningen multartade fiskar, klassen strålfeniga fiskar, fylumet ryggsträngsdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Mugilidae 81 arter.

Multfiskar är enda familjen i ordningen multartade fiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Förekomst
Ca 100 arter av multfiskar förekommer i tropiska och tempererade hav, och även i rent sötvatten.

I skandinaviska farvatten påträffas ibland små stim av den upp till 90 cm långa tjockläppade multen (Mugil chelo) som är blågrå på ovansidan, undertill silvervit och med åtta blåaktiga band längs sidan. Enstaka exemplar av guldmulte (Mugil auratus) och tunnläppad multe (Mugil capito) har påträffats vid skandinaviska kuster.

Källor

Externa länkar 

Multartade fiskar